Христинівська волость — історична адміністративно-територіальна одиниця в Україні в XIX — першій чверті XX століття:

 Христинівська волость — Овруцького повіту Волинської губернії;
 Христинівська волость (Орадівська волость) — Уманського повіту Київської губернії.